Fistuliert bedeutet:

 mit einer Fistelstimme vorgetragen
 mit einer Fistulierung versehen